

Рибкино — село, Карабалицький район, Костанайська область

Рибкино — село, Ковилкінський район, Мордовія
 Рибкино — село, Новосергієвський район, Оренбурзька область